Сирхинд — топоним Индии:
 Сирхинд — город;
 Сирхинд — канал;
 Сирхинд — железнодорожная станция.